Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1949. je četvrti put zaredom osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Savezno prvenstvo 
Igrano u Beogradu.

Dio po skupinama

Utakmice za plasman

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1949